Schürkes ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Schürkes (1883–1971), deutsche Judenhelferin
 Anton Schürkes (1878–1924), katholischer Priester